SK Vard Haugesund ist ein norwegischer Fußballverein aus Haugesund, Provinz Rogaland. Er wurde 1916 gegründet und spielt derzeit (Saison 2020) in der PostNord-Liga, der dritthöchsten Spielklasse im norwegischen Fußball. 

Nachdem Vard 1968 zum ersten Mal in der damals aus zwei Staffeln bestehenden 2. Liga vertreten war, aber die Klasse nicht halten konnte, kehrte der Klub 1971 dorthin zurück. Im Jahre 1975 konnte dann sogar der Aufstieg in das Oberhaus realisiert werden. Außerdem erreichte das Team im gleichen Jahr – zum zweiten Mal nach 1962 – das Finale im norwegischen Fußballpokal. Die Spielzeit 1976 endete sofort wieder mit dem Abstieg in die 2. Liga. Hier spielte Vard zunächst ununterbrochen bis 1983 und – nach einem Jahr in der 3. Liga – erneut von 1985 bis 1989. 

Als die Stadtrivalen SK Haugar und SK Djerv 1919 Ende 1993 beschlossen, ihre ersten Mannschaften in einem neuen Verein namens FK Haugesund auszulagern, sollte ursprünglich auch der SK Vard an dem Projekt mitwirken, was auf dessen Mitgliederversammlung jedoch abgelehnt wurde. Erst 2005 revidierte man diese Entscheidung und fungiert inzwischen gewissermaßen als Farmteam.

Der Verein trägt seine Heimspiele im Haugesund-Stadion aus, das sich der Klub mit dem Lokalrivalen FK Haugesund teilt, der sich mittlerweile in der Eliteserie etablieren konnte.

Spieler 
  Arne Larsen Økland (1976), u. a. bei TSV Bayer 04 Leverkusen und in der norwegischen Fußballnationalmannschaft

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Norwegischer Fußballverein
Sport (Haugesund)
SK Vard Haugesund
Organisation (Haugesund)